Ženská dvouhra Dubai Tennis Championships 2018 probíhala ve druhé polovině února 2018. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje z kategorie Premier nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská světová čtyřka Svitolinová.

Vzhledem k neúčasti první tenistky světa Caroline Wozniacké, která neobhájila body za finálovou účast předchozího ročníku, se po skončení turnaje do čela žebříčku WTA 26. února 2018 vrátila Rumunka Simona Halepová.

Vítězkou se druhý rok v řadě stala nejvýše nasazená Elina Svitolinová, jež ve finále zdolala ruskou hráčku Darju Kasatkinovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala po triumfu na Brisbane International druhé turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu WTA Tour a druhý obhájený, čímž navázala na Baku Cup 2014. Ukrajinka zvítězila v sedmém finálovém duelu za sebou, s celkovou bilancí finále 11–2. Kasatkinová se ocitla na prahu vyřazení již na cestě do finále, když odvrátila mečboly ve druhém kole Johanně Kontaové a mezi poslední čtveřicí hráček Garbiñe Muguruzaové. Bodový zisk Rusce zajistil premiérový kariérní posun do elitní světové dvacítky, když 26. února 2018 figurovala na 20. místě.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2018